Hans Haferkamp ist der Name folgender Personen:

* Hans Haferkamp (Mediziner) (1906–1982), deutscher Mediziner und Herausgeber 
 Hans Haferkamp (Politiker) (1908–1993), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Haferkamp (Fußballspieler) (1921–1974), deutscher Fußballspieler
 Hans Haferkamp (Soziologe) (1939–1987), deutscher Soziologe